Oberweidach heißen folgende geographischen Objekte:
 Oberweidach (Aschau im Chiemgau), Ortsteil von Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberweidach (Feichten an der Alz), Ortsteil von Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberweidach (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Weidach bei Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Weidach, Unterweidach